Batalla del llac Vadimonis (310 aC), combat entre la República Romana i els etruscs dins de la segona guerra samnita.
 Batalla del llac Vadimonis (283 aC), combat entre la República Romana i una força combinada de gals i etruscs en les guerres romanogal·les.